Bazylika św. Andrzeja „della Valle”
 Bazylika św. Andrzeja „delle Fratte”
 Kościół św. Andrzeja na Kwirynale